Medicin kan syfta på

 Medicin – varor med syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte, se läkemedel
 Medicin (vetenskap) – en vetenskap och praktik som ägnar sig åt att förhindra, diagnostisera och behandla sjukdomar

Se även
 Inom farmakologi:
 Läkemedelskemi –  en tvärvetenskaplig disciplin baserad på kemi med biologiska, farmaceutiska och medicinska inslag
 Naturläkemedel – läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung
 Medicinalväxt – växter som används som läkemedel
 Inom skolmedicin:
 Internmedicin – en läkarspecialitet som sysslar med sjukdomar i kroppens inre organ
 Skolmedicin – en term för den läkekonst som är allmänt accepterad på vetenskapliga grunder
 Medicinsk kemi – ett område på gränsen mellan kemi och medicin
 Medicinsk teknik – hjälpmedel som används för att ställa diagnos på sjukdom, behandla sjukdom och som rehabilitering
 Medicinsk diagnostik – tolka en patients symtom och undersökningsfynd och sammanfatta patientens tillstånd i form av en diagnos
 Medicintekniska produkter – produkter som används inom alla delar av hälso- och sjukvården
 Medicinsk procedur – sjukvårdens åtgärder riktade till en patient
 Medicinsk behandling –  sjukvårdens åtgärder riktade till en patient
 Medicinsk prognos – en sjukdoms sannolika fortsatta förlopp
 Medicinsk terminologi – det medicinska fackordförrådet
 Symtom – ett sjukligt eller oönskat tillstånd som upplevs och uttrycks av patienten själv
 Friskvård
 Medicinsk filosofi
 Medicinsk etik – en del av den medicinska filosofin
 Sjukvård
 Alternativmedicin – ett samlingsbegrepp för behandlingar av åkommor och sjukdomstillstånd som inte har prövats vetenskapligt
 Folkmedicin – botemetoder och föreställningar om sjukdomstillstånd som inte grundar sig i den moderna skolmedicinen
 Medicinens historia – den medicinska vetenskapens historia
 Medicine doktor – en titel för den som disputerat inom medicinsk vetenskap
 Medicinalväxt – växter som används som läkemedel
 Traditionell kinesisk medicin – ett samlingsnamn för flera sorters traditionella behandlingsformer